Дмитрий Барков:
 Барков, Дмитрий (1880—?) — российский стрелок.
 Барков, Дмитрий Дмитриевич (род. 1972) — советский актёр, снявшийся в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».
 Барков, Дмитрий Иванович (1940—2013) — советский и российский актёр.
 Барков, Дмитрий Николаевич (1796—1855) — русский театральный критик и переводчик.
 Барков, Дмитрий Сергеевич (род. 1992) — российский футболист.